Guglielmo d'Alvernia, vescovo di Parigi (1228-1249)
Guglielmo IV d'Alvernia (989-1016), anche detto Guglielmo I o V
Guglielmo V d'Alvernia (1032-1064), anche detto Guglielmo II o VI
Guglielmo VI d'Alvernia (1096-1136), anche detto Guglielmo III o VII
Guglielmo VII il Giovane d'Alvernia (1143 – ca. 1155), anche detto Guglielmo IV o VIII, (rimasto conte delfino d'Alvernia)
Guglielmo VIII il Vecchio, conte d'Alvernia (1155-1182), anche detto Guglielmo VII o IX; rovesciò suo nipote nel 1155 prendendo il controllo della maggior parte della contea
Guglielmo IX d'Alvernia (1194-1195), non sempre classificato come conte, talvolta Guglielmo X o XI
Guglielmo X d'Alvernia (1224-1246), talvolta Guglielmo XI o XII
Guglielmo XI d'Alvernia (1277-1279), talvolta Guglielmo XII o XIII
Guglielmo XII d'Alvernia (1325-1332), talvolta Guglielmo XIII o XIV

Pagine correlate 
Duchi d'Alvernia
Conti d'Alvernia
Delfini d'Alvernia